Butzbach ist ein geographischer Name:

 Butzbach, Stadt im Wetteraukreis, Hessen
 Butzbach (Fluss), linker Zufluss der Fils in Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Butzbach ist ein Familienname:

 Georg Butzbach (* 1956), deutscher Boxer
 Johannes Butzbach (1477–1516), Prior der Abtei Laach und monastischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Kloster Butzebach, ehemaliges Kloster
 Butzenbach